Maciejowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Maciejowa – szczyt w Gorcach
 Maciejowa – dzielnica Jeleniej Góry
 Maciejowa – dawna gromada